Операция «Атланта» — военная операция Первой Индокитайской войны, состоявшая из трёх этапов: «Аретюз», «Аксель» и «Аттила», проводившаяся в течение шести месяцев с 20 января 1954 года. Командующий французской армией генерал Анри Наварр задействовал 53 батальона французской пехоты и артиллерии в попытке заманить в ловушку 30 000 солдат Вьетминя, которые, как считается, были спрятаны среди 2 000 000 сильных местных жителей в болотистых лагунах между Данангом и Нячангом на юге Вьетнама. Цель состояла в том, чтобы усмирить местное население и восстановить суверенитет правительства Боди.

Благодаря первоначальному развёртыванию в течение четырёх недель морских высадок на побережье в Аретюзе между 20 и 29 января французские силы постоянно получали подкрепления в течение восьми недель Акселя . Аттила, задуманный как двухмесячный этап, на котором все французские силы закрыли Вьетминь, стал невозможным в марте, поскольку французские потери росли. Снайперы и мины уничтожили французские силы, а атаки Вьетминя в высокогорье отвлекли внимание французов. Французы столкнулись с серией жертвенных арьергардных действий для каждой деревни, в то время как основные силы Вьетминя оставались неуловимыми. Войска Во Нгуен Зиапа набрали обороты и начали наносить ответный удар, что вместе с поведением Вьетнамской национальной армии вынудило французов покинуть Атланту . Позже Наварра объявила Аретюза и Акселя успешными, в то время как Аттилла так и остался нереализованным.

Атланта вызвала большое внимание французского командования. Поведение ANV побудило начальника штаба обороны Франции Поля Эли прокомментировать: «Теперь ясно, что, каким бы скептическим я ни был, когда мсье Плевен спросил моё мнение о возможности того, что вьетнамцы вновь переживут нас в краткосрочной перспективе, я все же был слишком оптимистичный. Они не в состоянии сделать что-либо серьёзное в течение нескольких лет». Это было первое серьёзное испытание ANV в боевых действиях. Начальник штаба ВВС генерал Фэй писал: «Было бы лучше, если бы мы последовательно концентрировали максимум бомб в одном-двух пунктах и обеспечивали почти постоянное перерезание маршрута в этих пунктах, препятствуя ремонтным работам». Наварра подверглась критике за то, что сосредоточила внимание на Атланте, когда операции проводились в Дьенбьенфу, однако историк Мартин Виндроу утверждает, что это неоправданно, учитывая контрастный характер двух событий.

Примечания

Рекомендации 
В сети

 
 

 
 
 
 
 

Сражения Вьетнама